Farvar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Farvar (ort i Hamadan), 
 Farvar (ort i Semnan), 

Robotskapade Iranförgreningar